

Patronyme 
Hank Greenberg peut désigner :
 Hank Greenberg (1911-1986), un joueur de baseball américain.

Surnom 

 Maurice R. Greenberg (1925-), un homme d'affaires américain.